Verso puede referirse a:

 El verso, una de las unidades rítmicas en que puede dividirse un poema, superior generalmente a la palabra y el pie, e inferior a la estrofa.
 El verso de arte mayor, aquel que tiene nueve sílabas o más.
 El verso blanco, tipo de composición poética que se caracteriza por tener una métrica regular y carecer de rima.
 El verso libre, forma de expresión poética que se caracteriza por su alejamiento intencionado de las pautas de rima y metro.

Además, puede hacer referencia a:
 El verso; en un libro abierto, la página situada a la izquierda.
 El verso, nombre de la media culebrina, un arma antigua.
 Verso Recto, juego de estrategia donde pueden participar de 2 a 4 jugadores.